Renhe Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Renhe (köping i Kina, Guangxi), 
 Renhe (köping i Kina, Shandong, lat 36,46, long 119,75), 
 Renhe (köping i Kina, Henan), 
 Renhe Zhen (köping i Kina, Hebei), 
 Renhe (köping i Kina, Sichuan, lat 31,04, long 105,77), 
 Renhe (köping i Kina, Sichuan, lat 30,22, long 105,44), 
 Renhe Zhen (köping i Kina, Yunnan, lat 22,95, long 104,29), 
 Renhe Zhen (köping i Kina, Yunnan, lat 24,77, long 99,16), 
 Renhe Zhen (köping i Kina, Yunnan, lat 27,63, long 105,28), 

Robotskapade Kinaförgreningar